Coppa di Lega – ex trofeo italiano di hockey su ghiaccio
 Coppa di Lega – competizione calcistica degli Emirati Arabi Uniti
 Coppa di Lega – competizione italiana di hockey su pista
 Coppa di Lega – competizione italiana di pallavolo femminile
 Coppa di Lega – competizione greca di pallavolo maschile
 Coppa di Lega – competizione finlandese di pallavolo femminile
 Coppa di Lega – competizione finlandese di pallavolo maschile